

Plaatsen 
Australië
 Brookfield (Queensland), een plaats in Queensland
 Brookfield (Victoria), een plaats in Victoria

Canada
 Brookfield (Nova Scotia), een plaats in Nova Scotia
 Brookfield (Newfoundland en Labrador), een plaats in Newfoundland en Labrador

Verenigde Staten
 Brookfield (Illinois), een plaats in Illinois
 Brookfield (Missouri), een plaats in Missouri
 Brookfield (Wisconsin), een plaats in Wisconsin
 East Brookfield (Massachusetts), een plaats in Massachusetts
 North Brookfield (Massachusetts), een plaats in Massachusetts
 West Brookfield (Massachusetts), een plaats in Massachusetts

Andere 
 Brookfield (1999), een Amerikaanse film uit 1999
 Brookfield Asset Management, een Amerikaans bedrijf